Шарбановац може бити:

Шарбановац (Бор), село у општини Бор у Борском округу.
Шарбановац (Књажевац), село у општини Књажевац.
Шарбановац (Сокобања), село у општини Сокобања.